As competições de taekwondo na categoria até 68 kg masculino foram disputadas em 9 de agosto no ExCeL, em Londres.

Resultados
Legenda
SUP - Vitória por superiority (superioridade).
SDP - Vitória por sudden death point (ponto de ouro).
PTG - Vitória por points gap (diferença de pontos).

Repescagem

Eventos do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012